Le terme

Le terme composite s'applique, dans différents domaines, à des combinaisons d’éléments distincts complémentaires : 
 un matériau composite (ou « composite ») est un matériau hétérogène (généralement la combinaison d'une charge ou armature dans une matrice) combinant plusieurs phases dont les propriétés sont synergiques ;
 un composite est un matériau utilisé en dentisterie ;
 un composite est un assemblage de sous-ensembles séparables (étages ou charges utiles) d'un lanceur spatial ;
 un signal vidéo composite est un signal analogique possédant les informations d'image ;
 un objet composite est un composant logiciel utilisant un motif de conception dit composite.

Voir aussi 
 Compositing, méthodes numériques consistant à mélanger plusieurs sources d’images pour en faire un plan unique.